División del Norte bezeichnet:

 División del Norte (mexikanische Revolution), militärische Einheit in der mexikanischen Revolution
 División del Norte (napoleonische Kriege), spanische militärische Einheit in den napoleonischen Kriegen
 División del Norte (Campeche), Ort in Mexiko
 División del Norte (Michoacán), Ort in Mexiko
 División del Norte (El Mante), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tamaulipas)
 División del Norte (San Fernando), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tamaulipas)
 División del Norte (Veracruz), Ort in Mexiko
 División del Norte (U-Bahn-Station), U-Bahn-Station in Mexiko-Stadt